Антра́ж (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Альпы Верхнего Прованса. Входит в состав кантона Восточный Динь-ле-Бен. Округ коммуны — Динь-ле-Бен.

Код INSEE коммуны — 04074.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 114 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 75 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 65 были экономически активными, 10 — неактивными (показатель активности — 86,7 %, в 1999 году было 72,9 %). Из 65 активных работали 61 человек (35 мужчин и 26 женщин), безработными были 4 мужчин. Среди 10 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 3 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Сен-Пон (1619 год, полностью восстановлена в 1850 году)
 Руины часовни Нотр-Дам-дю-Барри
 Часовня Сен-Жозеф-де-Шабриер (XVII век)
 Часовня Сен-Пьер

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки